Валентина Антоновна Гордеева — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась в 1918 году в Петрограде. Член ВКП(б).

С 1937 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1937—1975 гг. — телеграфистка, участница Великой Отечественной войны, бригадир бригады телеграфистов Бобруйского городского узла связи, Заслуженный связист БССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 июля 1966 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Умерла после 1985 года.

Ссылки 
 Гордеева Валентина Антоновна // Биографический справочник — Мн.: «Белорусская советская энциклопедия» имени Петруся Бровки, 1982. — Т. 5. — С. 161. — 737 с.
 Гордеева

Делегаты XXV съезда КПСС